Plaats in Indonesië
 Sisoma (Sayur Matinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sisoma (Sosa), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra